Brendan Gaunce (né le  à Sudbury, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. 

Son frère Cameron Gaunce est également joueur de hockey professionnel.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 || Waxers de Markham || LCCH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Bulls de Belleville || LHO ||65 ||11 ||25 ||36 ||40 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
|2011-2012 || Bulls de Belleville || LHO ||68 ||28 ||40 ||68 ||68 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2012-2013 || Bulls de Bellville || LHO ||60 ||33 ||27 ||60 ||44 ||17 ||8 ||14 ||22 ||10
|-
|2013-2014 || Bulls de Bellville || LHO ||22 ||10 ||16 ||26 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Otters d'Érié || LHO ||43 ||21 ||25 ||46 ||32 ||14 ||6 ||10 ||16 ||16
|-
|2014-2015 || Comets d'Utica || LAH || 74 || 11 || 18 || 29 || 31 || 21 || 4 || 5 || 9 || 12
|-
|2015-2016 || Comets d'Utica || LAH ||46 ||17 ||21 ||38 ||16 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2015-2016 || Canucks de Vancouver ||LNH ||20 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 57 || 0 || 5 || 5 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 4 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Comets d'Utica || LAH || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Canucks de Vancouver || LNH || 37 || 4 || 2 || 6 || 10 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2018-2019 || Comets d'Utica || LAH || 60|| 16 || 22 || 38 || 54 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH || 3 || 1 || 2 || 3 || 0 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2019-2020 || Bruins de Providence || LAH || 52 || 18 || 19 || 37 || 34 ||- ||- || -|| -||- 
|-
| 2020-2021|| Växjö Lakers HC || SHL || 18 || 5 || 7 || 12 || 18 || 12 || 3 || 4 || 7|| 29 
|-
| 2021-2022 || Monsters de Cleveland || LAH  ||39 ||16 ||12 ||28 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 30 || 5 || 2 || 7 || 12 ||- ||- || -|| -||- 

| 148 || 11 || 12 || 26 || 59 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en mars 1994
Naissance à Grand Sudbury
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bulls de Belleville
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur des Monsters de Cleveland